Атырау — многозначный термин.

 Атырау (; до 1991 — Гурьев) — город, областной центр Атырауской области Казахстана. Расположен в европейской (западной) части Казахстана, на берегу реки Урал.
 Атырау — аэропорт города Атырау в Казахстане.
 Атырау — до 2022 г. название села Кызыл-Балык в Атырауской области Казахстана.
 «Атырау» — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города.
 Атырау — газета в Атырау.